Список країн за рівнем самогубств засновується переважно на даних Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2018 рік.

Позиція країни у списку визначається загальним рівнем самогубств.

Таблиця

Примітки 

Списки країн